Allergenendatabank (ALBA)
Bolivariaanse Alliantie voor Amerika (Alternativa Bolivariana para la América), een samenwerkingsverband in Latijns-Amerika

Zie ook
Alba (doorverwijspagina)